Tenisový turnaj ATP Hall of Fame Tennis Championships 2009 se konal ve dnech 6. až 12. července v americkém Newportu venku na travnatém povrchu. Odměny činily 500 000 dolarů.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru
ATP World Tour 2009
Hall of Fame Open
Tenis v USA v roce 2009